VM i håndbold 2009 henviser til flere artikler:
VM i håndbold 2009 (mænd)
VM i håndbold 2009 (kvinder)
Junior-VM i håndbold 2009 (mænd)
Ungdoms-VM i håndbold 2009 (mænd)

Håndbold i 2009